«Са́мый после́дний день» — советский художественный фильм, драма режиссёра Михаила Ульянова по одноимённой повести Бориса Васильева. Первый и последний фильм Михаила Ульянова в качестве режиссёра, после чего он решил более не снимать фильмы из-за неудачного, по его мнению, опыта.

Сюжет 
Последний рабочий день участкового оперуполномоченного милиции, бывшего фронтовика Семёна Митрофановича Ковалёва, который уходит на пенсию. Ковалёв обходит свой участок, прощается с друзьями и знакомыми и сдаёт дела новому участковому. Наступает вечер, Ковалёв возвращается на автобусе домой и замечает подозрительного гражданина, внешность которого соответствует ориентировке на опасного преступника. Чутьё не подвело бывшего милиционера, он пытается в одиночку задержать преступника, но погибает в схватке с ним.

В ролях 
 Михаил Ульянов — Семён Митрофанович Ковалёв
 Борис Чинкин — Белоконь
 Вячеслав Невинный — Степан Данилович Степешко
 Татьяна Кулиш — Алла
 Ирина Бунина — Вера Кукушкина
 Евгений Буренков — бригадир
 Николай Граббе — Кирилл Николаевич
 Виктор Зозулин — Анатолий
 Игорь Кашинцев — Гриша
 Николай Парфёнов — Петрович
 Владимир Носик — Сергей
 Алла Парфаньяк — Агнесса Павловна, вдова профессора
 Богдан Ступка — Валера
 Александра Харитонова — жена Гриши
 Александр Ширшов — Леонтий
 Эрнст Зорин — Хорольский
 Наталья Гурзо — Маша
 Владимир Плотников — приятель Валеры
 Александр Зимин — приятель Валеры
 Борис Чунаев — Миронов, милиционер
 Игорь Безяев — друг Петровича
 Георгий Шевцов — майор 
 Михаил Жигалов — лейтенант милиции
 Валентина Владимирова — "Мать"
 Сергей Пономарёв — Геннадий Васильевич Бызин, кляузник
 Нина Твердынская — Лукошина
 Лев Жигалин — Кукушкин
 Галина Иванова — эпизод

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Михаил Ульянов
 Сценаристы: Борис Васильев, Михаил Ульянов
 Оператор: Элизбар Караваев
 Композитор: Исаак Шварц
 Художник: Ипполит Новодерёжкин

Ссылки 
 «Самый последний день» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»

Фильмы-драмы СССР
Фильмы СССР 1972 года
Фильмы Михаила Ульянова
Экранизации произведений Бориса Васильева
Фильмы студии «Мосфильм»